Ryan Harrison era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nick Kyrgios ha battuto in finale Jack Sock 2–6, 7–6(7–4), 6–4 in the final.

Teste di serie 

  Donald Young (primo turno)
  Jack Sock (finale)
  Tim Smyczek (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (quarti di finale)

  Alex Kuznetsov (quarti di finale) 
  Peter Polansky (secondo turno) 
  Frank Dancevic (quarti di finale) 
  Gerald Melzer (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Savannah Challenger 2014